Трипоксилы, или тлееды (Trypoxylon) — один из крупнейших родов песочных ос из подсемейства Crabroninae (триба Trypoxylini). Более 600 видов.

Распространение 
Всесветное. В Европе более 20 видов. Для СССР указывалось 35 видов. В Австралии 7 видов.
В Палеарктике 54 вида, в России 28 видов.

Описание 
Мелкого и среднего размера стройные осы с удлинённым брюшком, как правило чёрного цвета, реже с рыже-красными пятнами на брюшке. Переднее крыло с 1 радиомедиальной и 1 дискоидальной ячейками. Гнёзда в готовых полостях (стеблях, ходах ксилофагов, галлах, гнёздах одиночных ос или пчёл). Ловят пауков.

Систематика 
Более 600 видов. Относится к трибе Trypoxylini Lepeletier de Saint Fargeau, 1845.

 
 
 
 
 
 
 
 
  (=Sphex figulus Linnaeus, 1758)

Примечания

Литература 
 Bohart, R. M. & Menke, A. S. 1976. Sphecid Wasps of the World: a Generic Revision. — Berkeley: Univ. California Press. — ix. 695 pp.
 Tsuneki, K. 1977. Some Trypoxylon species from the southwestern Pacific (Hymenoptera, Sphecidae, Larrinae). Special Publication, Japan Hymenopterists Association 6: 20 pp.
 Tsuneki, K. 1978. Studies on the genus Trypoxylon Latreille of the Oriental and Australian regions (Hymenoptera, Sphecidae) I. Group of Trypoxylon scutatum Chevrier with some species from Madagascar and the adjacent islands. Special Publication, Japan Hymenopterists Association 7: 87 pp.
 Tsuneki, K. 1979. Studies on the genus Trypoxylon Latreille of the Oriental and Australian regions (Hymenoptera, Sphecidae). III. Species from the Indian subcontinent including southeast Asia. Special Publication, Japan Hymenopterists Association 9: 178 pp.
 Tsuneki, K. 1981. Studies on the genus Trypoxylon Latreille of the Oriental and Australian regions (Hymenoptera Sphecidae) VIII. Species from New Guinea and South Pacific Islands. IX. Species from Australia. Special Publication, Japan Hymenopterists Association 14: 106 pp.

Ссылки 
 Род ос Trypoxylon на сайте research.calacademy.org
 Список видов рода на www.biolib.cz
 Род ос Trypoxylon на сайте environment.gov.au

Trypoxylon
Роды перепончатокрылых